Andreas Lust (1967-), acteur allemand ;
 Dieter Lüst (1956-), physicien allemand ;
 Erika Lust (1977-), réalisatrice, scénariste, productrice et écrivain suédoise ;
 Kendra Lust (1978-), actrice pornographique américaine ;
 Reimar Lüst (1923-2020), astrophysicien allemand, directeur de l'Agence spatiale européenne ;
 Xavier Lust (1969-), designer belge.

Pseudonyme 

 Ulli Lust (née en 1967), autrice de bande dessinée, illustratrice et éditrice autrichienne.

Patronyme germanique